Paul Lipschutz a été le directeur de l'entreprise Neiman, et l'inventeur, en 1978, du plip.

Biographie 

Paul Lipschutz est le directeur de l'entreprise Neiman lorsqu'il invente, en 1978, le plip. Ceux de la Renault 20 sont fabriqués à partir de 1980.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Plip, liste d'inventions françaises (1978)

Liens externes

Bibliographie 

 

Automobile